Перша сіяна Андреа Джегер виграла титул і $27500, у фіналі перемігши другу сіяну Вірджинію Рузічі з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Андреа Джегер (переможниця)
  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Міма Яушовець (півфінал)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Джоанн Расселл (3-тє коло)
  Енн Сміт (чвертьфінал)
  Мері-Лу П'ятек (2-ге коло)
  Сенді Коллінз (1-ше коло)
  Енн Вайт (2-ге коло)
  Кетлін Горват (2-ге коло)
  Пем Кеселі (3-тє коло)
  Кеті Ріналді (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1981